LE poate fi:

 Liban, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Lecce, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 „le”, articol hotărât în limbile franceză și italiană
 LE (Rapper), o rapperiță de grupul EXID.

Legături externe 
  „le” la acronymfinder.com